Bonaerensi – abitanti di Buenos Aires
Bonaerensi – abitanti di Provincia di Buenos Aires